W eliminacjach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1986 w strefie CAF wzięło udział 29 reprezentacji, które walczyły o dwa miejsca w turnieju finałowym. Mecze, tak jak w poprzednich latach, rozgrywano systemem pucharowym.

Runda 1

  wygrał w sumie 2:1 i awansował dalej

  wygrała w sumie 5:4 i awansowała dalej

  wygrało w sumie 5:0 i awansowało dalej

  wygrała w sumie 3:1 i awansowała dalej

  wygrał dzięki golowi strzelonemu na wyjeździe.

  wygrało w sumie 5:0 i awansowało dalej

  wygrała w sumie 6:0 i awansowała dalej

  wygrało w sumie 6:3 i awansowało dalej

  wygrała w sumie 4:0 i awansowała dalej

  awansowała dalej

  się wycofało, więc awansował bez gry.
  się wycofał, więc awansowała bez gry.
  się wycofał, więc awansowała bez gry.
 ,  i  miały wolny los.

Runda 2

  wygrała w sumie 5:2 i awansowała dalej

  wygrało w sumie 2:0 i awansowało dalej

  wygrała w sumie 3:2 i awansowała dalej

  wygrała w sumie 6:1 i awansowała dalej

  wygrała w sumie 5:2 i awansowała dalej

  wygrała w sumie 2:1 i awansowała dalej

  wygrał w sumie 4:0 i awansował dalej

  wygrała w sumie 2:0 i awansowała dalej

Runda 3

  wygrała w sumie 3:0 i awansowała dalej

  wygrała w sumie 2:0 i awansowała dalej

  wygrała w sumie 2:1 i awansowała dalej

  wygrało w sumie 2:0 i awansowało dalej

Runda 4

  wygrała w sumie 7:1 i awansowała do turnieju finałowego.

  wygrało w sumie 3:1 i awansowało do turnieju finałowego

Eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1986
1984 w Afryce
1985 w Afryce